

Onomastica
 Merigo – variante del nome proprio di persona maschile italiano Amerigo

Persone
 Fabio Merigo – chitarrista italiano
 Giulia Merigo – calciatrice italiana

Pagine correlate
Merighi